Фа́лькенберг ():

 Фалькенберг — город в Швеции;
 Фалькенберг — название ряда населённых пунктов в Германии;
 Фалькенберг (Верхний Пфальц)
 Фалькенберг (Више)
 Фалькенберг (Марк)
 Фалькенберг (Нижняя Бавария)
 Фалькенберг (Эльстер)
 Фалькенберг — район в составе берлинского округа Лихтенберг.
 крепость Фалькенберг — крепость в Баварии

Фамилия 
 Фалькенберг, Дитрих — защитник Магдебурга во время Тридцатилетней войны
 Фалькенберг, Жорж (1854—1940) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Фалькенберг, Пауль — немецкий ботаник
 Фалькенберг, Рихард — немецкий философ